Broadheath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Trafford
 Broadheath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire